Хор (кириллицей) — большой коллектив поющих музыкантов, хористов. Небольшой (камерный) хор может называться «вокальным ансамблем». Кроме того, слово «хор» может означать:
 Хор — композиция, написанная для хорового коллектива.
 Хор — деталь конструкции струнных, клавишных музыкальных инструментов и орга́на.
 Хор — в драматургии и театре: коллективный участник действия.
 Хор в раннехристианских храмах – пространство перед главным престолом.
 Хо́ры (древнерусское наименование — пола́ти) — верхняя открытая галерея или балкон внутри церкви.
 Хор (Гор) — древнеегипетское божество.
 Хор () — холодный и сухой северо-западный ветер в древнегреческой мифологии.
 «Хор» (; в другом переводе — «Лузеры») — американский телесериал.
 Хор — самоназвание народа санталы, живущего в Индии, Бангладеш и Непале.

Топоним 
 Хор — река на Дальнем Востоке.
 Хор — посёлок городского типа в Хабаровском крае России.
 Хор — город в центральном Иране, в провинции Исфахан.

Персоналии 
 Хор, Глеб Яковлевич (род. 1963) — российский политический деятель, депутат Государственной думы IV, V, VI созывов.
  (1826—1904) — американский сенатор от штата Массачусетс.
 Хор, Керри (род. 1981) — австралийская гребчиха.
 Хор, Мерете (1924—2004) — датская шахматистка.
 Хор, Сэмюэль (иногда пишется Самюэль Хоар; 1880—1959) — английский разведчик, консервативный британский политик, государственный деятель 1920-х и 1930-х годов.
 Хор, Тони (1932—2019) — британский шоссейный велогонщик.
 Хор, Торкильд (1910—1995) — датский шахматист.
 Хор, Эдвард (1849—?) — британский яхтсмен, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1900.

 Хор — фараон тринадцатой династии.
 Хор — сын Айка Наапета, мифического прародителя армян; дворянский род Хорхоруни (а также Айказуты, Арартуни и Абгаряны) считают себя потомками Хора.

См. также 
 Хоар
 Хора
 Хорр
 Хорус
 XOP (латиницей)
 Glee — телесериал, в российском прокате назван «Хор»
 «ХОР Рекордз» — российский музыкальный лейбл